Bilan saison par saison du Vitória Guimarães :

 

Guimaraes